Ку́пчик — значения:

Польская фамилия 

 Купчик, Абрам (1892—1970) — американский шахматист еврейско-польского происхождения.
 Купчик, Анджей (род. 1948) — польский легкоатлет, бегун на средние дистанции.
 Купчик, Давид (род. 1977) — польский бобслеист, участник четырёх зимних Олимпийских игр.
 Купчик, Исаак Юльевич (1900—1937) — сотрудник органов охраны правопорядка и государственной безопасности, майор государственной безопасности.
 Купчик, Юрий Петрович (1941—2007) — советский футболист, защитник.

Топоним 
 Купчик — село, Чердынский район, Пермский край, Россия